Tonight, Tonight, Tonight – singolo dei Genesis del 1987
 Tonight, Tonight, Tonight –  singolo dei Beat Crusaders del 2006
 Tonight, Tonight, Tonight –  singolo dei Low Roar del 2011